Datenschutzbeauftragter steht für:

 Datenschutzbeauftragter (Datenschutz-Grundverordnung), zuständige Person für Fragen des Datenschutzes bei verantwortlichen Stellen (z. B. Vereinen, Unternehmen, Behörden)

Aufsichtsbehörden:
 Europäischer Datenschutzbeauftragter, Leiter der Kontrollbehörde der Europäischen Union
 Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Deutschland
 Landesbeauftragter für den Datenschutz in Deutschland
 Leiter der Datenschutzbehörde in Österreich
 Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter in der Schweiz
 Leiter der Datenschutzstelle in Liechtenstein